Luis Fernando López – kolumbijski lekkoatleta specjalizujący się w chodzie sportowym.
 Luis Fernando Lopez – postać fikcyjna, główny bohater gry komputerowej Grand Theft Auto: The Ballad Of Gay Tony.